Centro di massa (fisica)
Centro d'azione (militare)